Earles ist der Familienname folgender Personen:

 Daisy Earles (1907–1980), Filmschauspielerin und Zirkuskünstlerin
 Harry Earles (1902–1985), Filmschauspieler und Zirkuskünstler
 Jason Earles (* 1977), amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Earls
 Earle